Als Krakauer Schinkenwurst bezeichnet man folgende Wurstsorten:

 Krakauer (Wurst)
 Schinkenwurst